National Archives and Records Service est le nom des archives nationales de différents pays ; voir :
 National Archives and Records Service (Afrique du Sud) ;
 National Archives and Records Service (Botswana).